Bezák ist der Familienname von

 Róbert Bezák (* 1960), slowakischer Erzbischof
 Ladislav Bezák (1932–2018), tschechischer Kunstflugpilot
 Marián Bezák (* 1958), slowakischer Eishockeyspieler